Per rectum:

 Per rectum — латинское именование введения препаратов в прямую кишку.
 Per rectum — фильм, снятый в 2005 году Петром Фёдоровым